Lugela steht für:

 Lugela (Mosambik), ein Distrikt der Provinz Zambezia in Mosambik
 Lugela (Schiff), 2010 von Piraten geentertes Frachtschiff
 Lugela (Fluss), Fluss in Mosambik